È pericoloso sporgersi, olasz kifejezés, jelentése: "kihajolni veszélyes".

 È pericoloso sporgersi, belga rövidfilm (1984)
 Kihajolni veszélyes, román filmdráma (1993) eredeti címe

Kapcsolódó szócikkek 

 Kihajolni veszélyes (egyértelműsítő lap)